O  de Lausanne, ou, na sua forma portuguesa, de Lausana, é um sistema de metropolitano que serve a cidade suíça de Lausanne.

Lausanne
Lausanne
Transportes da Suíça